Појам  може да се односи на:

 Маргарета I Данска, краљица Данске, Шведске и Норвешке
 Маргарета II Данска, краљица Данске
 Маргарета од Данске, краљица Шкотске